Чепкируи — кенийская фамилия.

 Чепкируи, Джойс — кенийская легкоатлетка
 Чепкируи, Линет — кенийская легкоатлетка
 Чепкируи, Фэнси — кенийская легкоатлетка
 Чепкируи, Эмми — кенийская легкоатлетка